Phlebopus är ett släkte av svampar. Phlebopus ingår i familjen Boletinellaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phlebopus